Нефьо́дова () — російське прізвище. Жіноча форма празвища Нефьодов, утвореного від чоловічого імені Мефодій, зменшуване Фодь, а також , , , , .

Носії 
 Нефьодова Ольга Іванівна (*1907 — †?) — радянська профспілкова діячка, голова ЦК профспілки робітників промисловості товарів широкого споживання, голова ЦК профспілки робітників текстильної і легкої промисловості.

Див. також 
 Нефедова
 Нефедов
 Нефьодов

Прізвища на -ов